Gement (Oss), een buurtschap in de voormalige gemeente Berghem
 Gement (Vught), een wijk en een poldergebied in Vught